Filip Peliwo era il detentore del titolo ma ha superato i limiti di età per partecipare ai tornei juniores.

Gianluigi Quinzi ha sconfitto in finale Hyeon Chung per 7-5, 7-62.

Quinzi ha vinto il torneo senza perdere un set diventando il secondo italiano, dopo Diego Nargiso nel 1987, a vincere il torneo juniores del singolare maschile a Wimbledon.

Teste di serie

  Nick Kyrgios (terzo turno)
  Nikola Milojević (quarti di finale)
  Alexander Zverev (terzo turno)
  Laslo Djere (quarti di finale)
  Kyle Edmund (semifinale)
  Gianluigi Quinzi (campione)
  Christian Garín (terzo turno)
  Borna Ćorić (quarti di finale)

  Filippo Baldi (terzo turno)
  Johan-Sébastien Tatlot (terzo turno)
  Pedro Cachín (secondo turno)
  Maxime Hamou (primo turno)
  Clément Geens (primo turno)
  Guillermo Nuñez (primo turno)
  Frederico Ferreira Silva (primo turno)
  Wayne Montgomery (primo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Torneo di Wimbledon 2013